Жилюк:

 Жилюк, Александр Леонардович (род. 1967) — советский и белорусский футболист.
 Жилюк, Михаил Александрович (род. 1948) — советский и белорусский певец.
 Жилюк, Наталья (род. 1992) — украинская спортсменка-гребец.